Чура Сергій Васильович (1986—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Чура — присілок, Глазовський район, Удмуртія
 Чура — річка в Удмуртії, ліва притока річки Лекма

Див. також 
 Нижня Чура